Localidades
Sundown (Missouri)
Sundown (Texas)

Cinema
Sundown (filme de 1924), faroeste mudo
Sundown (filme de 1941), com Gene Tierney e Bruce Cabot

Desambiguação